Каре́льское:

Населённые пункты 
 Карельское — деревня в Архангельской области.
 Карельское — исчезнувшее село в Крыму.

Водоёмы 
 Карельское — озеро в Мурманской области, в 4,3 км к югу от Ингозера.
 Карельское — озеро в Прионежском районе Республики Карелия.
 Карельское — озеро в Пудожском районе Республики Карелия.

См. также 
 Корельское
 Карельский